Сегунда Дивизион 1934/1935 — 7-й розыгрыш в истории Сегунды.

В этом сезоне приняло участие рекордное количество команд (на тот момент) - 24, которые были распределены на три группы на восемь команд. Две команды, занявшие первые и вторые места, проходят в специальный чемпионский раунд, чтобы продолжить борьбу за повышение. Последняя команда с каждой группы выбывает в чемпионат рангом ниже.

«Логроньо» снялся с чемпионата уже после трёх туров из-за финансовых причин.

Турнир выиграл клуб «Эркулес», который заработал автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон. Также в высший дивизион получила путевку «Атлетико Осасуна», занявшая второе место.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетели «Расинг Ферроль», «Логроньо», «Спорт де ла Плана».

Группа I

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа II

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа III

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Чемпионская группа

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1934/1935
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1934 году
Спорт в Испании в 1935 году